Als Steal-Phänomen oder Steal-Effekt (von engl. steal für „stehlen“, „entwenden“) oder Anzapfphänomen wird eine Durchblutungsstörung bezeichnet, bei der ein Gefäßuntersystem des Blutkreislaufs zugunsten eines anderen Teilbereichs der Blutversorgung minderdurchblutet wird.

Den unterschiedlichen klinischen Folgen entsprechend werden die Symptome dieser lokalen Minderdurchblutung zu Syndromen zusammengefasst. Beispiele sind:
 aortoiliakales Entzugssyndrom
 diastolisches Aortenanzapfsyndrom
 Koronararterien-Entzugssyndrom, bei bestehender flusslimitierender Koronarstenose
 Kollaterales-Stealphänomen, bei erschöpfter subendokardialer autoregulatorischer Reserve
 transmurales Stealphänomen
 Subclavian-Steal-Syndrom
 viszerales Anzapfsyndrom

Auch arteriovenöse Fisteln können zu einem Steal-Phänomen führen.

Quelle 
 Pschyrembel – Klinisches Wörterbuch. 261. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 2007, ISBN 978-3-11-018534-8.
 Walter Siegenthaler, Hubert E. Blum: Klinische Pathophysiologie. 9. Auflage. Thieme, Stuttgart 2006, ISBN 3-13-449609-7.

Krankheitsbild in der Angiologie
Krankheitsbild in der Gefäßchirurgie
Krankheitsbild in der Neurologie